Тит Иосифович Заячковский (, , Лопянка, ныне в Долинской общине, Ивано-Франковская область Украины — , Дора, ныне часть , Ивано-Франковская область Украины) — украинский общественный и политический деятель, львовский судья, с 1895 по 1901 годы посол в Галицком краевом сейме.

Биография 
Окончил юридический факультет Львовского университета. Работал в судах городов Будзанов, Тысменица, Коломыя, Галич, во Львове работал в Высшем краевом суде и на таможне. Почётный гражданин городов Будзанов и Тысменица. После выхода на пенсию открыл адвокатскую канцелярию в Яблонове. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Его отцом был греко-католический священник Иосиф Заячковский. Дети: Роман, комиссар Коломыи от имени ЗУНР в годы Гражданской войны; Мирон, руководитель Компартии Западной Украины.

Примечания

Литература 
 
 Чорновол І. 199 депутатів Галицького сейму. — Львів: Тріада плюс, 2010. — С. 134

Юристы Украины
Юристы Польши
Политики Украины
Выпускники Львовского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище